Kotte, une langue paléo-sibérienne.
 Jan Kott, un critique et théoricien du théâtre polonais (1914 - 2001).
 Sandrine Kott, historienne française.

Homonymie de patronyme